M107 steht für:
 Messier 107, Sternhaufen im Sternbild Schlangenträger
 M107 Self-propelled gun, schweres US-Geschütz 
 M107, Scharfschützengewehr, siehe Barrett M82A1
 M107 (Geschoss), Artilleriegeschoss mit Kaliber 155 mm

M107